|-
| 160901 - || || 21 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160902 - || || 21 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 160903 - || || 14 d'octubre de 2001 || Kuma Kogen || A. Nakamura
|-
| 160904 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160905 - || || 11 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 160906 - || || 23 d'octubre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 160907 - || || 18 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160908 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160909 - || || 24 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160910 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160911 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160912 - || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160913 - || || 16 de novembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 160914 - || || 9 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160915 - || || 9 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160916 - || || 9 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160917 - || || 11 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160918 - || || 14 de desembre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 160919 - || || 10 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160920 - || || 11 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160921 - || || 13 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160922 - || || 13 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160923 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160924 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160925 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160926 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160927 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160928 - || || 15 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160929 - || || 15 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160930 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160931 - || || 14 de desembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160932 - || 2001 YO || 16 de desembre de 2001 || Oaxaca || J. M. Roe
|-
| 160933 - || || 18 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160934 - || || 18 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160935 - || || 18 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160936 - || || 18 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160937 - || || 18 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160938 - || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160939 - || || 3 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160940 - || || 9 de gener de 2002 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 160941 - || || 11 de gener de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 160942 - || || 12 de gener de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160943 - || || 10 de gener de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 160944 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160945 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160946 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160947 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160948 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160949 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160950 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160951 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160952 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160953 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160954 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160955 - || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160956 - || || 15 de gener de 2002 || Kingsnake || J. V. McClusky
|-
| 160957 - || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160958 - || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160959 - || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160960 - || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160961 - || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160962 - || || 5 de gener de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 160963 - || || 5 de gener de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 160964 - || || 8 de gener de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 160965 - || || 19 de gener de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 160966 - || || 18 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160967 - || || 19 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160968 - || || 23 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160969 - || || 23 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160970 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160971 - || || 8 de febrer de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 160972 - || || 6 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 160973 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160974 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160975 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160976 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160977 - || || 12 de febrer de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 160978 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160979 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160980 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160981 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160982 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160983 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160984 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160985 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160986 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160987 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160988 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160989 - || || 9 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160990 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160991 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160992 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160993 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160994 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160995 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160996 - || || 11 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160997 - || || 5 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 160998 - || || 6 de febrer de 2002 || Goodricke-Pigott || Goodricke-Pigott
|-
| 160999 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161000 - || || 12 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
|}

0